Joan Mora i Adserà (1875-1949), industrial, polític i sindicalista català.
 Joan Mora Soler (1944-2017), escultor català.